Sigma  (Σ σ ς)  es la decimoctava letra del alfabeto griego

Sigma también puede referirse a:
 En estadística, desvío típico de una población o muestra.
 En procesos industriales, medida de la capacidad del proceso.
 En matemática, sigma mayúscula (Σ) representa la función sumatorio.
 En electricidad, conductividad eléctrica.
 En física, barión sigma, familia de partículas subatómicas.
 En química, el enlace sigma.
 En fotografía, Sigma Corporation, fabricante de equipamiento fotográfico.
 El personaje de ficción Sigma (Mega Man X).
 Equipo ciclista belga que compitió en la élite mundial entre 1986 y 1991 (también conocido por Histor-Sigma.
 En mecánica de materiales hace referencia al esfuerzo normal.